

Događaji 
 Rimsko-ardijejski rat
 Marko Koskonije pobjeđuje Skordiske u Trakiji

Rođenja

Smrti  
Menander I.